Банник:

Фамилия 
 Банник, Анатолий Александрович (1921—2013) — немецкий (ранее советский и украинский) шахматист.

Другие значения 
 Банник — дух, живущий в бане.
 Банник — деревянная щётка на древке для очистки канала орудия от порохового нагара.

См. также